Le Coup Springer est une combinaison standard du jeu de dames qui doit son nom à l'ancien champion du monde néerlandais Benedictus Springer qui la plaça au championnat du monde 1928.

Combinaison thématique de la partie classique, elle a plusieurs variantes et peut aussi se présenter ailleurs sur le damier, parfois en position miroir.

Principe du coup Springer 
Le mécanisme a ceci de particulier qu'en raison de la prise majoritaire (23x41), le pion blanc en 21 permet, par 21-17, le renvoi d'un pion noir et ce même en présence d'un pion noir à 16 ou à 26. Enfin la manœuvre du coup de rappel permet la rafle finale.

La partie historique fut jouée au Championnat du monde 1928 face à l'ex-champion du monde Alfred Molimard ; la combinaison y est précédée d'un piège. Dans la position ci-après, le Français pensa gagner par 30-24? (20x29) 39-33 mais fut surpris par la combinaison désormais célèbre (3-9)! 33x24 (19x30) 28x10 (30-34) 40x29 (9-14) 10x19 (13x22) et les Noirs ont gagné. C'est le renvoi (30-34), ici pour les Noirs qui caractérise ce coup.

Notes et références 

Springer